Christophersen o Christóphersen es un « apellido ». Además, puede estar referido a:

Personas 

 Alejandro Christophersen (1866-1946), arquitecto y artista plástico de nacionalidad noruega, que realizó sus más destacadas obras arquitectónicas en Buenos Aires.
 Erling Christophersen (1898-1994), botánico, pteridólogo, y biólogo noruego.
 Henning Christophersen (1939-2016), político danés.
 Pedro Christóphersen (1845-1930), terrateniente, empresario, diplomático y mecenas noruego, que emigró a la Argentina en 1871.

Lugares (geografía) 

 Christophersen, localidad argentina ubicada en el Departamento General López de la Provincia de Santa Fe.
 Estación Christophersen,  estación ferroviaria que se ubicaba en el Departamento General López, Provincia de Santa Fe.
 Monte Don Pedro Christophersen, montaña maciza, cubierta en su mayor parte de hielo, con una altura de 3765 m, localizada en la Antártida.